Кади́кс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81047.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Тулузы, в 28 км к востоку от Альби.

На юге коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

История 
20 мая 1835 года к территории коммуны была присоединена часть упразднённой коммуны Ларок-Руказель (), другая часть была присоединена к коммуне Треба.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 233 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 140 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 101 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 101 активных работали 98 человек (53 мужчины и 45 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 39 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн